The Hunter může být:

 The Hunter (album, Blondie) – album skupiny Blondie (1982)
 The Hunter (album, Jennifer Warnes) – album zpěvačky Jennifer Warnes (1992)
 The Hunter (album, Mastodon) – album skupiny Mastodon (2011)